Борша може бити:

 Борша, град у Румунији
 Борша (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република